Alfredo Dias Gomes (Rio de Janeiro, 1960) é um baterista e compositor de música popular brasileira. Estreou aos 18 anos na banda de Hermeto Pascoal, acompanhou vários artistas como Marcio Montarroyos, Ricardo Silveira, Ivan Lins e fez parte da primeira formação da banda Heróis da Resistência. Em carreira solo desde 1993, segundo o jornalista de música Mauro Ferreira, Alfredo "tem mantido desde 2015 a média de um álbum por ano."

Discografia 

Metrópole 
Jazz Standards 
Solar
Jam
Tribute To Don Alias
Pulse
Looking Back
Corona Borealis
Groove
Ecos
Atmosfera
Alfredo Dias Gomes
Serviço secreto

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Bateristas do estado do Rio de Janeiro